Hakenberg ist der Name folgender Orte:

 Hakenberg (Fehrbellin), Ortsteile im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Schleuse Hakenberg, Schleuse im Alten Rhin, unweit der gleichnamigen Ortschaft 
 Hakenberg (Halver), Ortsteil von Halver, Nordrhein-Westfalen
 Hakenberg (Lichtenau), Stadtteil, Nordrhein-Westfalen
 Hakenberge, früherer Name des Schweizer Bergmassivs Mythen

Personen:
 Sarah Hakenberg (* 1978), deutsche Kabarettistin und Autorin
 Stefan Hakenberg (* 1960), deutscher Komponist
 Waltraud Hakenberg (* 1955), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Hackenberg (Begriffsklärung)